Péré (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Péré (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes